Flughafen Bangkok nennt man:
 Flughafen Bangkok-Don Mueang (DMK), etwa 24 km nördlich von Bangkok
 Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi (BKK), 30 km östlich von Bangkok